Леонида () — румынская фамилия. Известные носители:

 Георге Леонида (1893—1942) — румынский скульптор.
 Дмитрие Леонида (1883—1965) — румынский учёный, инженер-энергетик, педагог.
 Элиза Леонида Замфиреску (1887—1973) — румынский инженер.

См. также 
 Леонид
 
 Леониды
 Леонидяне